Игор Белобрк (, род. 11 января 1982, Сплит) — новозеландский и австралийский шахматист хорватского происхождения, международный мастер (2013).

Биография 
Родился в Югославии. В 1993 г., во время гражданской войны переехал с родителями в Новую Зеландию.

Чемпион Новой Зеландии среди юношей 1998 г. Участник юниорского чемпионата мира 1998 г.

С 2000 г. живет в Сиднее. Некоторое время после переезда продолжал выступать под новозеландским флагом.

В составе сборной Новой Зеландии участник шахматной олимпиады 2002 г.

Победитель турнира серии Гран-при Австралии (2005 г.).

Главных успехов добился в чемпионатах Океании. Чемпион Океании 2013 г. (получил право участвовать в основной сетке Кубка мира 2013 г.). Участник дележа 2-го места в чемпионате Океании 2009 г.

Женат, имеет двоих детей.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Игора Белобрка в чемпионатах мира по шахматам среди юниоров
 Выступления Игора Белобрка в шахматных олимпиадах
 Выступления Игора Белобрка в кубках мира ФИДЕ

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Сплите
Международные мастера по шахматам